Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2001 was de 20e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 12 januari tot en met 4 februari 2001 in Ecuador werd gespeeld. Brazilië werd voor de tiende keer winnaar.

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2001. De vier halvefinalisten van dit toernooi kwalificeerden zich voor het WK. Dat waren Brazilië, Chili, Ecuador en Paraguay. Ook Argentinië neemt deel, maar dat land is als gastland automatisch gekwalificeerd.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 2001
Voetbal in Ecuador
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Ecuador